Куангчунг — вьетнамский топоним:
 Куангчунг () — квартал в городе Фули, провинция Ханам.
 Куангчунг () — квартал в городе Уонгби, провинция Куангнинь.
 Куангчунг () — квартал в городе Винь, провинция Нгеан.
 Куангчунг () — община в уезде Вубан, провинция Намдинь.
 Куангчунг () — община в уезде Куангсыонг, провинция Тханьхоа.
 Куангчунг () — община в уезде Фусюен, город Ханой.
 Куангчунг () — община в уезде Чунгкхань, провинция Каобанг.